Jesús Navarro puede referirse a:

 Jesús Navarro Mazzotti, futbolista y entrenador de fútbol español.
 Jesús Navarro García, militar mexicano. 
 Jesús Navarro Rosas, miembro de la banda mexicana Reik.
 José de Jesús Navarro Moreno (Chucho Navaro), miembro de la banda mexicana Los Panchos.